Arequipa bezeichnet

 eine Stadt im Süden Perus, siehe Arequipa
 eine Region in Peru, siehe Region Arequipa
 einen Asteroiden, siehe (737) Arequipa
 ein Synonym der Kakteengattung Oreocereus
 das Erzbistum Arequipa